Schultze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnold Schultze
 Erwin Schultze
 Hans-Peter Schultze
 Karl August Sigismund Schultze
 Max Schultze
 W. Schultze